Kiemann ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kiemann (1844–1919), österreichischer Rechtsanwalt
 Johann Kiemann der Ältere (1797–1872), österreichischer Jurist und Politiker